

Associazioni 
 Associazione Nazionale Alpini – associazione di coloro che hanno militato nel corpo degli Alpini dell'Esercito Italiano

Biologia 
 ANA (anticorpo antinucleo) – anticorpi che l'organismo produce contro se stesso

Codici 
 ANA – codice vettore ICAO di All Nippon Airways
 ana – codice ISO 639-3 della lingua andaqui

Geologia 
 ANA (Anageniti minute) – sintema stratigrafico della Toscana in provincia di Lucca e Pisa

Sport 
 ANA (Atleti Neutrali Autorizzati Authorised Neutral Athletes) – nome con il quale gareggiano gli atleti russi in seguito alla sospensione della Federazione russa di atletica leggera a causa dello scandalo del doping di Stato in Russia

Trasporti 
 ANA (All Nippon Airways) – compagnia aerea giapponese
 ANA (Australian National Airways) – compagnia aerea australiana che ha cessato l'attività nel 1957

Altro 
 Ana – nome proprio spagnolo, portoghese e rumeno, corrispondente all'italiano Anna
 Ana – centro abitato del Libano
 Ana – sito archeologico nel territorio di Cinctorres nel comune di Castelló de Rugat in Spagna